Marc de Cacqueray-Valmenier est un militant néofasciste et délinquant français né en 1997 ou 1998. Il est le fondateur du groupuscule d'extrême droite Zouaves Paris.

Biographie 
Issu d'une famille aristocrate et catholique traditionaliste militante, Marc de Cacqueray-Valmenier naît en 1997 ou 1998. Il est le neveu du prêtre intégriste traditionaliste Régis de Cacqueray-Valménier.

Durant un temps, il est membre d'une , Les Archanges. En 2016, il est le leader de la section lycéenne de l'Action française (AF) Paris. Alors que la section marseillaise de l'AF est la cible de militants antifascistes, Marc de Cacqueray-Valmenier organise des renforts afin de lui venir en aide, en faisant se déplacer des militants parisiens de l'AF, mais également des membres du Groupe union défense (GUD) et du Blood and Honor Hexagone. Il sympathise avec des membres du GUD à cette occasion, et en vient à revendiquer une double-appartenance au GUD et à l'AF en juin 2016. D'après le chercheur en sociologie Emmanuel Casajus, il rêve alors .

En octobre 2016, en vue d'une manifestation contre le mariage homosexuel et l'homoparentalité, Cacqueray-Valmenier se fait au sein de l'AF le relais de la stratégie du GUD, partisan de la confrontation avec les contre-manifestants antifascistes ; tandis que le leader de la section étudiante de l'AF s'exprime en faveur d'. Les deux parties n'arrivent pas à trouver de consensus, et une partie des militants lycéens de l'AF désobéissent finalement au leader de la section étudiante de l'AF pour rejoindre la charge du GUD contre les militants antifascistes. Suite à ces événements, les cadres plus âgés rappellent à l'ordre le leader de la section étudiante et Cacqueray-Valmenier, leur reprochant . Cacqueray-Valmenier quitte l'AF peu de temps après et se consacre pleinement au militantisme au sein du GUD.

Sous le pseudonyme de « Marc Hassin », il est considéré par la Justice comme le fondateur et le meneur du groupuscule ultranationaliste violent Zouaves Paris, à l'idéologie néonazie, dissous en janvier 2022 par décret gouvernemental. Se réclamant ouvertement du fascisme, c'est un adepte des sports de combat, ultranationaliste, défenseur d'une supposée « supériorité de la race blanche ». Sur les réseaux sociaux, il dit avoir participé à un championnat de kick-boxing en Ukraine en 2019 et être allé combattre pendant l'automne 2020 au Nagorny-Karabakh aux côtés des Arméniens.

Marc de Caqueray-Valmenier est fiché S.

Violences en marge des manifestations des Gilets jaunes 
Le  un groupe de 70 à 80 militants ultranationalistes se livrent à des actions particulièrement violentes en marge d'une manifestation hebdomadaire des Gilets jaunes, dans le secteur de l'Arc de Triomphe à Paris.

Le rôle central de Cacqueray-Valmenier dans ces événements est établi. Lors de son interrogatoire, il nie être membre des Zouaves, mais reconnaît son appartenance au GUD. Il est condamné à six mois de prison avec sursis assortis de 105 heures de travail d'intérêt général.

Le , à nouveau dans un contexte de manifestations des Gilets jaunes, une trentaine de militants ultranationalistes attaquent à coup de pavés un groupe de militants du Nouveau Parti anticapitaliste dans le secteur de Bercy. Cacqueray-Valmenier est photographié sans cagoule, occupé à lancer une barrière de chantier.

Violences dans un bar lié à la mouvance antifasciste 
Le  il participe à une agression dans un bar du 20° arrondissement de Paris fréquenté par la mouvance antifasciste, Le Saint-Sauveur. Il est condamné le  à un an de prison ferme pour violences et dégradations (peine appliquée sous forme de bracelet électronique).

Violences lors d'un meeting d'Éric Zemmour 
À Villepinte en décembre 2021, un groupe de militants de SOS-Racisme s'infiltre dans un meeting du candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour pour manifester leur opposition au racisme. Cacqueray-Valmenier est au nombre des individus qui les tabassent à coups de poing et de chaises. Après ces faits il est mis en examen pour violences volontaires aggravées et violences volontaires en réunion et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'aller à Paris.

En janvier 2022 il participe en dépit de son contrôle judiciaire à un rassemblement en marge d'une manifestation contre le pass vaccinal : il est interpellé et incarcéré le 20 janvier. Il est remis en liberté le 22 mars 2022.

Violences après le match de football France-Maroc 
Lors de la coupe du monde de football 2022, les équipes de France et du Maroc s'affrontent en demi-finale. Après la rencontre, Cacqueray est arrêté par la police alors qu'il se dirige vers les Champs-Élysées pour s'attaquer aux supporters de l'équipe du Maroc, avec un groupe porteur de cagoules militaires, des matraques, des bombes de gaz lacrymogène et des fumigènes. L'audience où il comparaît avec six co-prévenus, programmée le 13 janvier 2023, est renvoyée au 8 septembre.

Références 

Personnalité du Groupe union défense
Personnalité française de la mouvance identitaire
Personnalité de l'Action française
Personnalité néonazie française